Дезертін () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Дезертін () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн